Георгий Львович Рублёв (4 марта 1916, Баку — 30 июня 1955, Москва) — русский советский поэт-песенник, драматург.

Биография 
Родился в семье Льва Яковлевича Рублёва (1882—1937), уроженца Николаева, и его жены Софьи Израилевны (1892—1962). Отец работал помощником начальника отдела сбыта в Главном управлении энергетической промышленности Наркомата тяжёлой промышленности СССР, был арестован и расстрелян 3 августа 1937 года.

Автор песен «Севастопольский вальс» (музыка К. Я. Листова), «Трое любимых» (музыка Ильи Жака), «Вальс дружбы» (музыка Арама Хачатуряна), «Чудесно живётся» (музыка Аркадия Островского, 1952), «Песня о чекистах» (музыка Николая Речменского), «Нам открыты все пути» (музыка Аркадия Островского), «Песня о родной стране» (музыка Анатолия Лепина), «Ариозо матери» из кантаты «Нам нужен мир» (музыка А. Новикова), «Подарок Сталину от девочки из Вьетнама» (музыка З. Левиной), «Песня о китайском мальчике» (музыка З. Левиной), «Песня французского докера» (на музыку Никиты Богословского), «Слава отважным», «Письмо Наркому», «Песня о героях», «Жена командира», «Победоносная».

Написал пьесы «В дни мира» («Сёстры», с А. Ирининым, 1948), «Пропал без вести» (в 3-х действиях, 7 картинах, 1942), «Строгая любовь» (в 4-х действиях, 8 картинах, с А. Свириным, 1950), сценарии «Боевой киносборник № 10» (1942) и «Сказочное происшествие на письменном столе» («Как в сказке», 1954).

Супруга — Антонина Николаевна — работала в Союзе писателей СССР, вторым браком замужем за поэтом и переводчиком Марком Максимовым.

Георгий Рублёв скончался в Москве, похоронен на Донском кладбище (уч. 4).

Книги 
 Баллада о жизни: Стихи, баллады, песни; [Вступит. статья А. Кронгауз]. — : Советский писатель, 1957. — 128 с.; портр. — 5000 экз.

Нотные издания 
 Пионеры едут в лагеря (музыка Льва Солина). — : Музгиз, 1955.
 Севастопольский вальс: Для среднего голоса с фортепиано (музыка К. Я. Листова). — : Музфонд СССР, 1956.
 Голос сердца отдадим: Для голоса и хора с сопровождием баяна (музыка Е. Курашова). — Якутск, 1957.
 Ариозо матери из кантаты «Нам нужен мир»: Для меццо-сопрано в сопровождении фортепиано: des. 1—ges. 2 (музыка А. Г. Новикова). — : Музгиз, 1963.
 Мать (Из поэмы «Нам нужен мир»): Для среднего голоса в сопровождении фортепиано: des 1—ges. 2 (музыка А. Г. Новикова). — : Музыка, 1964.
 Ариозо матери из кантаты «Нам нужен мир»: Для голоса в сопровождении фортепиано: d. 1—ges. 2. (музыка А. Г. Новикова). — : Музыка, 1965.
 Ариозо матери из кантаты «Нам нужен мир»: Для голоса в сопровождении фортепиано: d. 1-ges. 2. (музыка А. Г. Новикова). — : Музыка, 1967.
 Нам нужен мир: Поэма для чтеца, солистов, смешанного хора и оркестра (музыка А. Г. Новикова). — : Музыка, 1977.

Примечания 

Поэты-песенники СССР
Русские поэты
Поэты СССР
Драматурги СССР
Похороненные на Донском кладбище